Die Fußball-Amateurliga Berlin 1958/59 war die neunte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Der SV Norden-Nordwest wurde Berliner Amateurmeister 1959, stieg in die Vertragsliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Der SC Staaken, Alemannia 06 Haselhorst und der BSC Rehberge 1945 stiegen aus der Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1958/59 auf f-archiv.de

1958
Fußballsaison 1958/59